

Sigle 
 Partia Demokratike e Kosovës (Partito Democratico del Kosovo) – partito politico kosovaro
 Partito Democratico del Kurdistan  – partito politico del Kurdistan iracheno

Codici 
 PDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Atlanta De Kalb-Peachtree, Georgia, Stati Uniti d'America.